Guildhall – un edificio della City di Londra
Guilhall – città della contea di Essex in Vermont, negli Stati Uniti d'America
Guildhall School of Music and Drama – scuola superiore di Londra
Guildhall – palazzo di Bath
Middlesex Guildhall – palazzo di Londra, 
Guildhall Library – biblioteca di Londra